Айтос () — община в Болгарії. Входить до складу Бургаської області. Населення становить 28 687 осіб (станом на 1 лютого 2011 р.). Адміністративний центр громади — однойменне місто.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт громади Айтос  

Общини Бургаської області